Ivanschitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ivanschitz (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Clemens Ivanschitz (* 1980), österreichischer Fußballspieler und Musiker
 Ewald Ivanschitz (1953–2014), österreichischer Musiker und Musikpädagoge